João do Rego Barros, o capitão-mor
 João Batista do Rego Barros Cavalcanti de Albuquerque, coronel, comandante da guarnição militar e membro da junta governativa catarinense de 1889
 João Joaquim da Cunha Rego Barros, o barão de Goiana

Desambiguação